117-я мотострелковая Артёмовско-Берлинская  Краснознамённая ордена Суворова дивизия (Сталинград, СКВО), сф.04.06.1957 переформированием 68-й механизированной дивизии (до 1945 года 266-я стрелковая дивизия). В 1957 году входила в состав 6-го армейского корпуса (Сталинград). В 1965 переименована в 266-ю мотострелковую дивизию, которая позднее была передислоцирована в Райчихинск, Амурской области в состав 35-й ОА. 25.10.1989 года 266-я мсд свёрнута в 5508-ю БХВТ.

Командиры дивизии 
 Юрпольский, Иван Иванович (октябрь 1961 — 9 февраля 1965)

Примечания 

Мотострелковые дивизии СССР